Falkön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Falkön (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Falkön (del av Lövö, Kimitoön), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar